Словацька Екстраліга 2019—20 — 27-й розіграш чемпіонату Словацької Екстраліги. У сезоні 2019—20 брали участь 13 команд 11 з Словаччини та дві з Угорщини. Сезон не дограли через пандемію COVID-19.

Турнірна таблиця

Кваліфікація

Група 1–6 місця

Група 7–12 місця

Плей-оф 
Плей-оф скасовано через пандемію COVID-19.

Примітки

Посилання 
 Офіцйний сайт 
 Словацька Екстраліга на hockeyarchives 
 Словацька Екстраліга на eliteprospects 

Сезони Словацької Екстраліги
Словаччина
Словаччина
2019 у словацькому спорті
2020 у словацькому спорті